Agricultura: La palla és la tija seca d'alguns cereals.
 Alimentació: Una palla o canya és un cilindre allargat per a xuclar begudes.
 Micologia: El bolet de la palla (Volvariella volvacea) és un bolet comestible típic de la gastronomia asiàtica.

Vegeu també 
 Masturbació